Gurli Gris (originaltitel Peppa Pig) er en tegnefilms tv-serie for børn, der er lavet af Astley Baker Davies og Contender Home. Entertainment. Serien startede i 2004.

Figurer 

Familien:
Far Gris
Mor Gris
Gurli Gris
Gustav Gris
Bedstemor Gris
Bedstefar Gris

Venner:
Pedro Pony,
Karina Kanin,
Kalle Kanin
Zara Zebra
Frida Får/Freja Får
Emilie Elefant
Esther Æsel
Herluf Hund
Rasmus Ræv

Voksne:
 Frk. Gazelle
 Mor og far kanin
 Frk. Kanin

Baggrund 
Gurli Gris er en tv-serie for børn der består af episoder af 5 minutters varighed. Den handler om Gurli, der er en antropomorf gris, og hendes familie og venner, der alle er forskellige pattedyr. Deres efternavn angiver deres dyreart og begyndelsesbogstavet i fornavnet er det samme som artsnavnet, eksempelvis Karina Kanin, Pedro Pony og Herluf Hund.

Eksterne henvisninger 
 

Animerede tv-serier fra Storbritannien
Tv-serier for børn
Amerikanske tv-serier fra 2000'erne
Amerikanske tv-serier fra 2010'erne
Amerikanske tv-serier fra 2020'erne
Tv-programmer fra Channel 5